Воецкое — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Ленинского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Барыш в 20 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 132 километра.

Часовой пояс

История 
Люди обосновались на здешних порожних землях в последней четверти XVII-го века. Первопоселенцами были крестьяне боярских детей Ивана Воецкого и Василия Грязева. Спустя сто лет селом одновременно владели статский советник Николай Иванович Обухов, подпоручик Андрей Семёнович Гладков и коллежский советник Андрей Михайлович Ушаков.

В 1745 году прихожанами был построен каменный храм. Престолов в нем два: главный (холодный) — в память Усекновения главы св. прор. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и в приделе (тёплый) — во имя св. великомученика Феодора Стратилата.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Архангельское Воецкое тож, при реке Барыше, однодворцев, помещичьих крестьян, вошло в состав Канадейского уезда. 

В 1859 году село Воецкое, удельных крестьян, по правую сторону Пензенской почтовой дороги, входило в 1-й стан Карсунского уезда Симбирской губернии. 

До 2005 года являлось административным центром и единственным населённым пунктом ныне упразднённого Воецкого сельсовета.

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в селе было 258 дворов, проживало 1606 жителей. Население в 1996 году — 600 человек.

Достопримечательности 

 Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ.

Инфраструктура 
Село разделено на три улицы: Молодёжная, Советская, Центральная.

Известные уроженцы и жители 
 Братья Михеевы — девять братьев, одновременно сражавшихся на стороне Советского Союза в Великой Отечественной войне, что считается уникальным случаем в мировой военной истории.
 Кабанихин Анатолий Васильевич (1919—2001) — гитарист, музыкальный педагог, мастер инструментовки для народных оркестров и ансамблей гитаристов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района